(197) Areté és un asteroide que pertany al cinturó d'asteroides descobert el 21 de maig de 1879 per Johann Palisa des de l'observatori de Pula, Croàcia.
Està anomenat per Arete, un personatge de la mitologia grega.

Vegeu també 
 Cos menor del sistema solar

Referències

Enllaços externs 
 
Planetes menors anomenats en referència a la mitologia grega

Arete